Linzenich bezeichnet
Linzenich, einen Stadtteil von Zülpich im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
Burg Linzenich, eine Burg im Zülpicher Stadtteil Linzenich
Schloss Linzenich in Bourheim, einem Stadtteil von Jülich im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Linzenich ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Linzenich (* 1956), deutscher Kabarettist, Motivationstrainer, Moderator und Kommunikationsberater